Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Altamaha, d'après la rivière du même nom :
 l', un porte-avions d'escorte de classe Attacker lancé en 1942 et transféré à la Royal Navy sous le nom de HMS Battler ;
 l', un porte-avions d'escorte de classe Bogue en service de 1942 à 1946.

Altamaha